Municipio de Gilman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gilman (condado de Osceola, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Gilman (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.